Miasta w Anglii:
 Oakridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Oakridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire

Miasta w USA:
 Oakridge – miasto w USA, w stanie Oregon, w hrabstwie Lane
en:Oak Ridge